Энергетическая стратегия России — документ, определяющий цели и задачи долгосрочного развития энергетики Российской Федерации, а также механизмы государственной энергетической политики. По состоянию на 2019 год, действует энергетическая стратегия на период до 2030 года, утверждённая в 2009 году.

Положения стратегии применяются при разработке и корректировке программ социально-экономического развития, энергетических стратегий и программ регионов России, комплексных программ по энергетическому освоению территорий регионов и континентального шельфа России, при разработке и корректировке генеральных схем развития отдельных отраслей топливно-энергетического комплекса, программ геологического изучения, при подготовке и корректировке инвестиционных программ и крупных проектов энергетических компаний.

История 
Разработка первой энергетической стратегии была начата в 1990 году силами Министерства топлива и энергетики РСФСР. Период разработки совпал с периодом распада СССР и переходом России к рыночной экономике. 10 сентября 1992 года была утверждена Концепция энергетической политики России, на её базе в 1993—1994 годах была разработана первая энергетическая стратегия России на период до 2010 года, одобренная правительством России в 1995 году.
 
В 2003 году была утверждена энергетическая стратегия до 2020 года, а в 2009 году — энергетическая стратегия до 2030 года. В 2015 году был подготовлен, но по состоянию на 2019 год не утверждён проект энергетической стратегии до 2035 года. Ведётся разработка энергетической стратегии до 2050 года.

Принципы 
Стратегия построена на трёх основных принципах:
 Обеспечение энергетической безопасности России;
 Обеспечение эффективного использования природных ресурсов и энергетического потенциала России;
 Необходимость модернизации топливно-энергетического комплекса России.

Содержание стратегии 
В энергетической стратегии содержатся
 основные тенденции и прогнозные оценки социально-экономического развития России, а также взаимодействия экономики и энергетики;
 перспективы спроса на российские энергоресурсы;
 перспективы развития топливно-энергетического комплекса России;
 ожидаемые результаты и система реализации стратегии.

Прогнозы и ожидаемые результаты 
Стратегией предполагается, что опережающими темпами будут развиваться малоэнергоёмкие отрасли промышленности, специализирующиеся на выпуске высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Ожидается, что к 2030 году доля малоэнергоёмких отраслей (машиностроение, лёгкая, пищевая промышленность и др.) в структуре промышленного производства вырастет в 1,5 — 1,6 раза и составит более половины общего объема промышленного производства в стране. При этом удельная энергоёмкость ВВП к 2030 году должна составить 44 % от уровня 2005 года. Добыча нефти к 2030 году должна возрасти до 530—535 млн тонн (факт на 2008 год — 488 млн тонн), газа — до 885—940 млрд м³ (факт 2008 года — 664 млрд м³), угля до 425—470 млн тонн (факт 2008 года — 326 млн тонн).

В части экспорта энергоресурсов, ожидается сокращение доли европейского направления сокращаться за счет восточного направления (Китай, Япония, Южная Корея и др.). Планируется, что к 2030 году удельный вес восточного направления в экспорте нефти и нефтепродуктов возрастёт до 22 — 25 %, а в экспорте газа — до 19 — 20 %. При этом экспорт нефти к 2030 году должен составить 222—248 млн тонн (факт 2008 года — 248 млн тонн), природного газа — 349—368 млрд м³ (факт 2008 года — 241 млрд м³), угля — 67-74 млн тонн (факт 2008 года — 70 млн тонн), электроэнергии — 45-60 млрд кВт·ч (факт 2008 года — 17 млрд кВт·ч).

Потребление электроэнергии к 2030 году планируется в объёме 1740—2164 млрд кВт·ч, мощность электростанций к 2030 году должна составить 355—445 ГВт, в том числе АЭС 52-62 ГВт, ГЭС и ВИЭ 91-129 ГВт, ТЭС 212—254 ГВт. Доля безуглеродных электростанций (АЭС, ГЭС, ВИЭ) к 2030 году по сравнению с 2008 году должна возрасти с 32,5 % до 38 %, доля газа в топливном балансе электроэнергетики снизиться с 70 % до 60-62 %, доля угля — возрасти с 26 до 34-36 %. КПД угольных электростанций должен возрасти с 34 % до 41 %, газовых электростанций — с 38 % до 53 %.

Требуемые инвестиции 
Запланированное стратегией развитие отраслей топливно-энергетического комплекса, возобновляемых источников энергии, централизованного теплоснабжения, автономной энергетики и энергосбережения потребует инвестиций в размере $2,4 — 2,8 трлн (в период 2009—2030 годов). В том числе необходимые инвестиции в развитие электроэнергетики оцениваются в $572-888 млрд, нефтяной промышленности в $609-625 млрд, газовой промышленности в $565-590 млрд, угольной промышленности в $68-76 млрд.

Критика 
Энергетическая стратегия критикуется за недостаточную обоснованность прогнозов. Так, рост цен на нефть значительно превысил заложенные в стратегии до 2020 года величины, а объемы нефте- и газодобычи превысили даже оптимистический сценарий. Фактическая динамика цен на нефть не совпала с прогнозами и стратегии до 2030 года. Не оправдались прогнозы ввода в эксплуатацию крупного Штокмановского газоконденсатного месторождения, а также начала крупномасштабного экспорта нефти и сжиженного природного газа в США. Также не совпали с реальностью прогнозы значительной роли России в транзите среднеазиатского газа в Европу и страны СНГ (вследствие отказа в 2013 году от транзита газа из Туркменистана), а также прогноз масштабов поставок газа в восточном направлении. Стратегия до 2030 года предусматривает активную интеграцию России в мировое энергетическое пространство и благоприятные условия для реализации энергетических проектов на европейском направлении, что не оправдалось вследствие введения санкций и сопротивления прокладке новых газопроводов («Южного потока» и «Северного потока-2»).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Документы России
Энергетическая политика России